La nazionale di pallavolo maschile della Nigeria è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Nigeria ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Nigeria.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile della Nigeria